Il cavaliere oscuro (The Dark Knight) – film del 2008 diretto da Christopher Nolan
 Il cavaliere oscuro (The Dark Knight) – colonna sonora dell'omonimo film
 The Dark Knight – videogioco basato sull'omonimo film
 Batman: The Dark Knight – serie a fumetti DC Comics pubblicata dal 2011 al 2014
 Batman: The Dark Knight – primo nome della miniserie a fumetti Il ritorno del Cavaliere Oscuro (The Dark Knight Returns)
 Dark Knight – serie televisiva statunitense